Il singolare del Paris Open 1975 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Brian Gottfried era il detentore del titolo,, ma quest'anno non ha partecipato.

Tom Okker ha battuto in finale, 6–3, 2–6, 6–3, 3–6, 6–4 Arthur Ashe.

Teste di serie

  Guillermo Vilas (secondo turno)
  Arthur Ashe (finale)
  Ilie Năstase (semifinale)
  Jaime Fillol (quarti di finale)

 Adriano Panatta (primo turno) 
 Eddie Dibbs (quarti di finale) 
 Onny Parun (quarti di finale) 
 Roscoe Tanner (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Paris Open 1975